Кубок африканских наций 1980 был 12-м розыгрышем этого турнира. Он проходил с 8 по 21 марта 1980 года в Нигерии.

Отборочный турнир 

Участники финального турнира

 
 
 
  (действующие чемпионы)

 
 
  (хозяева турнира)

Составы команд

Групповой этап

Группа A

Группа B

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Лучшие бомбардиры 
3 мяча
  Халид Лабьед
  Сегун Одегбами

КАФ Команда турнира

Ссылки 
 Кубок африканских наций 1980 на RSSSF

Кубки африканских наций
Футбол в Африке в 1980 году
Март 1980 года
Международные спортивные соревнования в Нигерии